Гипоплазия (от  — «недо-» +  — «формирование», «образование») — недоразвитие ткани, органа или целого организма, обусловленное нарушениями в процессе эмбриогенеза. Частные случаи:

 Гипоплазия зубов
 Гипоплазия матки
 Гипоплазия уха (микротия)
 Гипоплазия левых отделов сердца
 VLDLR-ассоциированная мозжечковая гипоплазия